Le faux bolet royal est une espèce de champignons basidiomycètes classés traditionnellement dans le genre Boletus (B.  pseudoregius), au sein de la famille des Boletaceae. Il fut décrit sous ce nom pour la première fois par le mycologue allemand Heinrich Huber en 1927, puis recombiné dans le nouveau genre des « bolets beurrés » ou Butyriboletus en 2014.

Munis d'un réseau sur le pied », la marge du chapeau « appendiculée » dans la jeunesse, le placent dans la section des Appendiculati, insérée entre la section des Edules (cèpes vrais) et celle des Calopodes, qui ont la chair amère. 

La section Appendiculati  qui regroupe 4 à 6 espèces selon l'expérience et la sensibilité des auteurs, en l'absence de différences marquantes au niveau microscopique. Elle est définie par les caractères suivants :

-  Stipe central, orné d’un réseau (en mailles de filet) sur le pied, parfois limité au sommet,parfois zoné de rosâtre ou rougeâtre vers la base,

- Chapeau tomenteux à glabre, légèrement feutré, parfois finement craquelé,

- Chair jaune à jaunâtre, rarement blanchâtre, douce (jamais amère), peu ou non bleuissante,

- Pores et tubes jaune clair dans la jeunesse, plus foncé avec l'âge.

Nomenclature 

 Boletus regius ss. Konrad (1925), Bulletin de la Société mycologique de France, 41(1), p. 67
 Boletus appendiculatus subsp.* regius ss. Konrad & Maublanc (1925) , Icones Selectae Fungorum, 5, pl. 401
 Boletus appendiculatus subsp.* pseudoregius Heinr. Huber (1927) , Zeitschrift für pilzkunde, 6, p. 40 (Basionyme)
 Boletus pseudoregius (Heinr. Huber) Estadès (1988) , Bulletin trimestriel de la Fédération mycologique Dauphiné-Savoie, 27(108), p. 7

En 2014, sa recombinaison dans le genre Butyriboletus a été proposée :

 Butyriboletus pseudoregius (Heinr. Huber) D. Arora & J.L. Frank (2014) , Mycologia, 106(3), p. 466 (nom actuel).

Taxinomie

Espèces affines dans la section appendiculati 

 Espèce des conifères, chapeau chamois, taché de bai. Tubes non décurrents, jaunes à olivâtres, quasi-immuables. Pores concolores....Butyriboletus subappendiculatus (Dermek, Lazebnicek & J. Veselský, 1979) D. Arora & J.L. Frank (2014). C'est le bolet des sapins.
 Sous chênes et hêtres. Chapeau pâle, à tons crème à beige rosâtre.... Butyriboletus fechtneri = pallescens (Konrad) Singer 1936, non Schrader 1792.
 Sous feuillus. Chapeau rose, rouge ou entièrement jaune (B. regius fo. melinus)... Butyriboletus pseudoregius = speciosus auct., regius sensu Konrad 1925, Leclair et Essette 1969, Blum... Cette espèce est souvent nommée à tort B. regius. 
Attention aux confusions possible avec le toxique B. pulchrotinctus, à chapeau d'un beau rose (partiel) !   N.B. Boletus speciosus est une espèce des conifères d’Amérique du Nord, un « regius bleuissant » selon Redeuilh, très diversement interprétée par les auteurs européens qui ont cru la retrouver sous feuillus, notamment des chênaies et hêtraies sur sol calcaire : Alessio (pl. 15), Marchand (pl. 218) et Breitenbach (t.3, pl. 21). Il existes des récoltes intermédiaires et plus robustes à débrouiller. En attendant, il est sage de s'abstenir d'utiliser ce nomen confusum en Europe.
 Chapeau rouge rosé vif, carmin pâle à groseille, rouge bigarreau, uniforme ou partiel sur fond rosé pâle ou jaune, selon les vergetures du chapeau. Cuticule séparable à maturité. Odeur d'écale de noix, de biscotte, de phénol?. aime les châtaigniers sur sols siliceux ... B. regius Krombholz 1832, non Konrad 1925.

Description 
Sous feuillus. Chapeau rose, rouge ou entièrement jaune (B. regius fo. melinus)... Butyriboletus pseudoregius = speciosus auct., regius sensu Konrad 1925, Leclair et Essette 1969, Blum... Cette espèce est souvent nommée à tort B. regius. Attention aux confusions possible avec le toxique B. pulchrotinctus, à chapeau d'un beau rose (partiel) !  

Chapeau: 10-20 cm, vieux rose à reflets fauve ocracé.   

Tubes:   jaune vif puis verdâtres, bleuissant au toucher. Pores petits, ronds, concolores aux tubes. 

Stipe:  ventru, radicant, jaune plus ou moins lavé de rose. Réseau concolore dans le tiers supérieur, floconneux et rougeâtre en bas. 

Chair:  jaune pâle, jaune vif dans le cortex et sous les tubes, saveur douce, odeur forte. 

Habitat:  sous feuillus. Calcicole.

N.B. Boletus speciosus est une espèce des conifères d’Amérique du Nord, un « regius bleuissant » selon Redeuilh, très diversement interprétée par les auteurs européens qui ont cru la retrouver sous feuillus, notamment des chênaies et hêtraies sur sol calcaire : Alessio (pl. 15), Marchand (pl. 218) et Breitenbach (t.3, pl. 21). Il existe des récoltes intermédiaires et plus robustes à débrouiller. En attendant, il est sage de s'abstenir d'utiliser ce nomen confusum en Europe.

Comestibilité 
Comestible bien cuit, comme le vrai Bolet royal, et tout aussi rare. Espèce à protéger.

Notes et références

Liens externes 

Espèce de champignons (nom scientifique)
Boletaceae